Фіона Ферро виграла турнір у 2019-му, але цього року  Клара Бюрель перемогла її в чвертьфіналі.

Тамара Зіданшек виграла свій перший титул WTA, здолавши в фіналі Бюрель з рахунком 4–6, 7–6(7–5), 6–1.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання

Основна сітка 
Сітка кваліфікації 

Ladies Open Lausanne
WTA Swiss Open